Ара́льское мо́ре — многозначный термин:
 Аральское море — солёное бессточное озеро в Средней Азии

 Аральское Море — железнодорожная станция Казахской железной дороги на участке Кандыагаш — Кызылорда